Галинка () — село, входит в Бородянский район Киевской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 248 человек. Занимает площадь 1,2 км².

Транспорт 
1,5 км до автомобильной дороги E373 (М‑07).

4,5 км до остановочного пункта Загальцы на железнодорожной линии Киев — Коростень (ЮЗЖД). Также проходит местный автобус до железнодорожной станции Бородянка.

Местный совет 
07813, Киевская обл., Бородянский р-н, с. Качалы, ул. Кооперативная, 113

Ссылки 
 Галинка на сайте Верховной рады Украины
 Административно-территориальное устройство Киевской области

Населённые пункты Бородянского района